John Waters (1893-1965), réalisateur américain ; 
 John Waters (né en 1946), réalisateur et acteur américain ; 
  (né en 1948), acteur australien ; 
   (né en 1955), journaliste irlandais.